

Жінки 
 Новаківська-Ацеданська Ірена (1909—1983) — українська і польська художниця, графік. Член Спілки львівських художників-графіків.

Чоловіки 
 Ацеданський Зигмунд (1909—1991) — польський художник, графік, дизайнер; член Спілки львівських художників-графіків.